La stazione Fuxingmen (cinese:复兴门站) è una stazione di interscambio sulla Linea 1 e Linea 2 della metropolitana di Pechino.

Altri progetti 

Stazioni della metropolitana di Pechino